Aleksander Kaczorowski (ur. 1969) – polski tłumacz, eseista i dziennikarz 
 Henryk Kaczorowski (1888–1942) – polski duchowny katolicki
 Jan Kaczorowski (ur. 1934) – polityk w PRL
 Jarosław Kaczorowski (ur. 1966) – polski żeglarz
 Jerzy Kaczorowski (ur. 1957) – polski matematyk
 Juliusz Kaczorowski (1909–1988) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Klemens Kaczorowski (1887–1942) – polski rolnik, działacz społeczny i samorządowy, poseł na Sejm
 Maciej Kaczorowski (ur. 1980) – polski piłkarz
 Michał Kaczorowski (1897–1975) – polski ekonomista i polityk
 Paweł Kaczorowski (ur. 1949) – polski kolarz torowy, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1972 roku
 Paweł Kaczorowski (ur. 1974) – polski piłkarz
 Paweł Kaczorowski (ur. 1987) – polski siatkarz
 Ryszard Kaczorowski (1919–2010) – Prezydent RP na Uchodźstwie
 Sławomir Kaczorowski (ur. 1956) – polski kompozytor
 Stefan Kaczorowski (1899–1988) – polski polityk
 Teofil Kaczorowski (1830–1889) – polski lekarz
 Włodzimierz Kaczorowski (ur. 1945) – polski prawnik i historyk

Polskie nazwiska